Bergerac
 Bergerac (region winiarski)
 Bergerac (serial telewizyjny)

Zobacz też 
 Cyrano de Bergerac